Aceasta este o listă a orașelor cu cea mai numeroasă populație din Europa.

Note

Legături externe 
  Largest Cities (25,000+) of Europe by number of headquarters

Vezi și 
 Aglomerare urbană
 Cele mai mari aglomerări urbane din America de Nord
 Lista celor mai dens populate orașe din Europa
 Lista celor mai dens populate orașe din lume
 Lista celor mai mari orașe din Europa
 Lista capitalelor
 Lista capitalelor europene după suprafață
 Lista orașelor UE după mărime
 Lista țărilor după capitale în limba română
 Lista țărilor europene după populație
 Zonă metropolitană
 Zone metropolitane în România

Liste de orașe din Europa
Lista